|-
|(92501)||2000 NF15|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,122|| align=right|1,45|| align=right|3,306||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92502)||2000 NP15|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,095|| align=right|6,28|| align=right|3,601||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92503)||2000 NQ15|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|7,18|| align=right|3,487||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92504)||2000 NR15|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,221|| align=right|3,53|| align=right|3,694||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92505)||2000 NK16|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,218|| align=right|2,10|| align=right|3,724||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92506)||2000 NU16|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,176|| align=right|4,70|| align=right|3,320||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92507)||2000 NS17|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,120|| align=right|7,26|| align=right|3,689||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92508)||2000 NT17|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,137|| align=right|9,16|| align=right|3,731||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92509)||2000 NU18|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,236|| align=right|5,92|| align=right|3,665||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92510)||2000 NH19|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,181|| align=right|1,48|| align=right|3,796||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92511)||2000 NK20|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,051|| align=right|4,42|| align=right|3,492||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92512)||2000 NN20|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,213|| align=right|1,72|| align=right|3,710||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92513)||2000 NW20|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,219|| align=right|4,00|| align=right|3,597||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92514)||2000 ND21|| align=right|15,2|| align=right|2,434|| align=right|0,174|| align=right|11,09|| align=right|3,796||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92515)||2000 NZ21|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,192|| align=right|5,96|| align=right|3,545||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92516)||2000 ND25|| align=right|15,2|| align=right|2,188|| align=right|0,070|| align=right|6,23|| align=right|3,237||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92517)||2000 NZ25|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,134|| align=right|4,66|| align=right|3,498||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92518)||2000 NR26|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|1,84|| align=right|3,683||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92519)||2000 NO27|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,215|| align=right|7,65|| align=right|3,621||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92520)||2000 NH28|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,216|| align=right|8,94|| align=right|3,493||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92521)||2000 NM28|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,210|| align=right|5,16|| align=right|3,552||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92522)||2000 NS28|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,260|| align=right|1,03|| align=right|3,534||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92523)||2000 NO29|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|2,99|| align=right|3,700||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92524)||2000 ON1|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,071|| align=right|6,54|| align=right|3,500||MBA||25. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92525)||2000 OV2|| align=right|16,7|| align=right|2,444|| align=right|0,222|| align=right|2,22|| align=right|3,820||MBA||28. julij 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(92526)||2000 OB3|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,173|| align=right|13,43|| align=right|3,757||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92527)||2000 OJ7|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,154|| align=right|5,19|| align=right|3,468||MBA||30. julij 2000||Lake Tekapo||Lake Tekapo
|-
|(92528)||2000 OQ8|| align=right|16,0|| align=right|2,451|| align=right|0,139|| align=right|14,22|| align=right|3,838||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92529)||2000 OK11|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,210|| align=right|8,85|| align=right|3,474||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92530)||2000 OM13|| align=right|16,8|| align=right|2,368|| align=right|0,212|| align=right|1,49|| align=right|3,642||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92531)||2000 OD14|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|7,47|| align=right|3,598||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92532)||2000 OJ14|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,118|| align=right|7,13|| align=right|3,689||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92533)||2000 OQ14|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,290|| align=right|3,72|| align=right|3,775||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92534)||2000 OW15|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,224|| align=right|1,58|| align=right|3,589||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92535)||2000 OX15|| align=right|16,4|| align=right|2,439|| align=right|0,207|| align=right|1,80|| align=right|3,808||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92536)||2000 OE16|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,229|| align=right|3,10|| align=right|3,587||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92537)||2000 OS16|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,101|| align=right|6,84|| align=right|3,357||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92538)||2000 OF18|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|3,26|| align=right|3,783||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92539)||2000 OB19|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|4,70|| align=right|3,498||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92540)||2000 OA20|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,152|| align=right|5,09|| align=right|3,748||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92541)||2000 OX20|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,032|| align=right|22,17|| align=right|4,280||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92542)||2000 OW21|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,142|| align=right|6,82|| align=right|3,582||MBA||31. julij 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(92543)||2000 OB27|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,260|| align=right|1,72|| align=right|3,776||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92544)||2000 OE27|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,175|| align=right|5,33|| align=right|3,707||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92545)||2000 OV30|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,110|| align=right|6,01|| align=right|3,630||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92546)||2000 OF31|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|6,82|| align=right|3,743||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92547)||2000 OC32|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,136|| align=right|6,38|| align=right|3,495||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92548)||2000 OX33|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,159|| align=right|6,80|| align=right|3,671||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92549)||2000 OK34|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,124|| align=right|4,45|| align=right|3,647||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92550)||2000 OX34|| align=right|16,3|| align=right|2,456|| align=right|0,207|| align=right|5,11|| align=right|3,847||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92551)||2000 OV36|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|6,53|| align=right|3,649||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92552)||2000 OZ36|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,238|| align=right|8,09|| align=right|3,692||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92553)||2000 OR37|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,029|| align=right|6,69|| align=right|3,488||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92554)||2000 OK38|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,289|| align=right|8,57|| align=right|3,683||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92555)||2000 OZ38|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,253|| align=right|12,44|| align=right|4,168||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92556)||2000 OP39|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,260|| align=right|9,21|| align=right|3,805||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92557)||2000 OY40|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,133|| align=right|6,08|| align=right|3,680||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92558)||2000 OD43|| align=right|16,1|| align=right|2,528|| align=right|0,273|| align=right|8,38|| align=right|4,018||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92559)||2000 OO45|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|4,72|| align=right|3,791||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92560)||2000 OX45|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,246|| align=right|8,74|| align=right|3,696||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92561)||2000 OK46|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,154|| align=right|6,96|| align=right|3,514||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92562)||2000 OX50|| align=right|14,1|| align=right|2,434|| align=right|0,232|| align=right|6,41|| align=right|3,796||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92563)||2000 OZ50|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,200|| align=right|2,20|| align=right|3,706||MBA||30. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92564)||2000 OQ51|| align=right|14,2|| align=right|2,512|| align=right|0,161|| align=right|13,25|| align=right|3,982||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92565)||2000 ON52|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,136|| align=right|5,34|| align=right|3,573||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92566)||2000 OM53|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,123|| align=right|6,67|| align=right|3,506||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92567)||2000 OU55|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,197|| align=right|0,62|| align=right|3,791||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92568)||2000 OJ56|| align=right|15,6|| align=right|2,511|| align=right|0,144|| align=right|4,30|| align=right|3,978||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92569)||2000 OC58|| align=right|16,5|| align=right|2,423|| align=right|0,200|| align=right|2,32|| align=right|3,771||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92570)||2000 OE58|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|1,82|| align=right|3,751||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92571)||2000 OF58|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,146|| align=right|4,51|| align=right|3,586||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92572)||2000 ON58|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,184|| align=right|1,37|| align=right|3,562||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92573)||2000 OZ58|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,218|| align=right|1,94|| align=right|3,653||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92574)||2000 OE59|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,210|| align=right|4,10|| align=right|3,689||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92575)||2000 OJ59|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,188|| align=right|4,19|| align=right|3,592||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92576)||2000 OY59|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,195|| align=right|2,09|| align=right|3,860||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92577)||2000 OD60|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|6,49|| align=right|3,610||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92578)||2000 OC62|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,208|| align=right|2,46|| align=right|3,713||MBA||30. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(92579)||2000 OK69|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,247|| align=right|2,82|| align=right|3,827||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(92580)||2000 PZ|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,140|| align=right|4,12|| align=right|3,505||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92581)||2000 PY1|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,049|| align=right|5,40|| align=right|3,457||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92582)||2000 PZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,123|| align=right|6,48|| align=right|3,616||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92583)||2000 PA2|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,210|| align=right|2,28|| align=right|3,681||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92584)||2000 PW2|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,151|| align=right|5,64|| align=right|3,782||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92585)||2000 PP8|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,212|| align=right|1,67|| align=right|3,786||MBA||7. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(92586)||2000 PS8|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|5,75|| align=right|3,655||MBA||9. avgust 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(92587)||2000 PH9|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,276|| align=right|13,94|| align=right|4,100||MBA||6. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(92588)||2000 PJ11|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,240|| align=right|8,67|| align=right|3,703||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92589)||2000 PO12|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,153|| align=right|5,95|| align=right|3,700||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92590)||2000 PT13|| align=right|15,1|| align=right|2,290|| align=right|0,184|| align=right|5,20|| align=right|3,464||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92591)||2000 PX14|| align=right|16,6|| align=right|2,404|| align=right|0,111|| align=right|1,65|| align=right|3,728||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92592)||2000 PV15|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,160|| align=right|5,99|| align=right|3,527||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92593)||2000 PN16|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,134|| align=right|6,81|| align=right|3,590||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92594)||2000 PV16|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,227|| align=right|3,49|| align=right|4,087||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92595)||2000 PE17|| align=right|16,1|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|6,98|| align=right|3,738||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92596)||2000 PN18|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,199|| align=right|3,33|| align=right|3,737||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92597)||2000 PE19|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,063|| align=right|4,27|| align=right|3,369||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92598)||2000 PM19|| align=right|16,5|| align=right|2,296|| align=right|0,119|| align=right|4,73|| align=right|3,477||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92599)||2000 PR19|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,040|| align=right|8,02|| align=right|3,633||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92600)||2000 PW19|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,151|| align=right|7,70|| align=right|3,580||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92601)||2000 PL20|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,208|| align=right|3,04|| align=right|3,645||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92602)||2000 PO20|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,141|| align=right|3,01|| align=right|3,997||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92603)||2000 PF21|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,156|| align=right|0,99|| align=right|3,754||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92604)||2000 PZ21|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,137|| align=right|6,67|| align=right|3,827||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92605)||2000 PR22|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,220|| align=right|12,69|| align=right|3,713||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92606)||2000 PB23|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,213|| align=right|6,87|| align=right|4,078||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92607)||2000 PM23|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,213|| align=right|4,68|| align=right|3,697||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92608)||2000 PR23|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,174|| align=right|7,99|| align=right|3,436||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92609)||2000 PO24|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,265|| align=right|11,24|| align=right|4,133||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92610)||2000 PP24|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,081|| align=right|4,13|| align=right|4,085||MBA||2. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92611)||2000 PK26|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,178|| align=right|12,26|| align=right|4,103||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92612)||2000 PZ26|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,146|| align=right|10,65|| align=right|4,030||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92613)||2000 QO|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,162|| align=right|2,84|| align=right|4,082||MBA||21. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92614)||2000 QY|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,197|| align=right|2,77|| align=right|3,657||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(92615)||2000 QR1|| align=right|16,9|| align=right|2,406|| align=right|0,203|| align=right|6,34|| align=right|3,732||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(92616)||2000 QU1|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,239|| align=right|13,93|| align=right|3,689||MBA||24. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(92617)||2000 QU3|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,217|| align=right|2,47|| align=right|3,653||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92618)||2000 QU4|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|3,444||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92619)||2000 QW4|| align=right|16,7|| align=right|2,540|| align=right|0,261|| align=right|4,79|| align=right|4,047||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92620)||2000 QG5|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,217|| align=right|9,34|| align=right|3,836||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92621)||2000 QY5|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,105|| align=right|1,74|| align=right|4,125||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92622)||2000 QB6|| align=right|14,7|| align=right|2,345|| align=right|0,119|| align=right|13,19|| align=right|3,590||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92623)||2000 QB8|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,057|| align=right|6,81|| align=right|3,484||MBA||25. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(92624)||2000 QJ10|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,201|| align=right|0,51|| align=right|3,735||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92625)||2000 QY12|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,212|| align=right|3,05|| align=right|3,690||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92626)||2000 QJ13|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|2,61|| align=right|3,639||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92627)||2000 QW13|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,230|| align=right|4,41|| align=right|3,496||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92628)||2000 QF14|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|0,58|| align=right|3,644||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92629)||2000 QD15|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,177|| align=right|3,10|| align=right|3,776||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92630)||2000 QG15|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,124|| align=right|7,20|| align=right|3,810||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92631)||2000 QE17|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,119|| align=right|5,71|| align=right|3,681||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92632)||2000 QH17|| align=right|17,0|| align=right|2,446|| align=right|0,210|| align=right|1,08|| align=right|3,825||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92633)||2000 QM18|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,216|| align=right|1,35|| align=right|3,799||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92634)||2000 QN19|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,130|| align=right|3,87|| align=right|3,717||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92635)||2000 QP20|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,103|| align=right|6,22|| align=right|3,674||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92636)||2000 QS20|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,156|| align=right|3,08|| align=right|4,213||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92637)||2000 QL21|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,196|| align=right|11,07|| align=right|3,869||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92638)||2000 QO21|| align=right|17,2|| align=right|2,474|| align=right|0,234|| align=right|1,01|| align=right|3,890||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92639)||2000 QX21|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|8,51|| align=right|4,068||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92640)||2000 QL22|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,204|| align=right|2,81|| align=right|3,447||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92641)||2000 QM23|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,198|| align=right|6,05|| align=right|3,579||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92642)||2000 QQ23|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,121|| align=right|6,58|| align=right|3,630||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92643)||2000 QE24|| align=right|15,6|| align=right|2,343|| align=right|0,157|| align=right|6,22|| align=right|3,586||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92644)||2000 QU26|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,075|| align=right|2,78|| align=right|3,792||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92645)||2000 QB29|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,228|| align=right|2,60|| align=right|3,762||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92646)||2000 QC31|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|3,506||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92647)||2000 QF31|| align=right|15,3|| align=right|2,492|| align=right|0,125|| align=right|4,18|| align=right|3,934||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92648)||2000 QF35|| align=right|14,5|| align=right|2,409|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|3,739||MBA||28. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92649)||2000 QV35|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,165|| align=right|3,52|| align=right|3,668||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92650)||2000 QJ36|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,229|| align=right|2,32|| align=right|3,689||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92651)||2000 QQ36|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,149|| align=right|4,72|| align=right|3,766||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92652)||2000 QX36|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,074|| align=right|2,23|| align=right|3,582||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92653)||2000 QK37|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,196|| align=right|1,06|| align=right|3,796||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92654)||2000 QW37|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,192|| align=right|2,19|| align=right|3,662||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92655)||2000 QD38|| align=right|16,5|| align=right|2,412|| align=right|0,205|| align=right|1,89|| align=right|3,745||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92656)||2000 QU39|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,139|| align=right|6,55|| align=right|3,640||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92657)||2000 QA40|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,068|| align=right|6,68|| align=right|3,474||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92658)||2000 QV40|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,107|| align=right|6,03|| align=right|3,744||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92659)||2000 QE43|| align=right|16,4|| align=right|2,346|| align=right|0,111|| align=right|3,00|| align=right|3,594||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92660)||2000 QF43|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|3,848||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92661)||2000 QG43|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,175|| align=right|2,61|| align=right|4,019||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92662)||2000 QZ43|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,154|| align=right|12,53|| align=right|4,162||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92663)||2000 QQ44|| align=right|15,8|| align=right|2,466|| align=right|0,048|| align=right|8,60|| align=right|3,871||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92664)||2000 QB47|| align=right|16,8|| align=right|2,499|| align=right|0,318|| align=right|6,70|| align=right|3,950||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92665)||2000 QD50|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,091|| align=right|1,18|| align=right|3,673||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92666)||2000 QO51|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,079|| align=right|2,19|| align=right|3,547||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92667)||2000 QT51|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,109|| align=right|6,93|| align=right|3,497||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92668)||2000 QB53|| align=right|16,3|| align=right|2,488|| align=right|0,166|| align=right|1,51|| align=right|3,923||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92669)||2000 QG54|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,217|| align=right|5,70|| align=right|3,760||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92670)||2000 QU55|| align=right|16,5|| align=right|2,411|| align=right|0,249|| align=right|3,80|| align=right|3,743||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92671)||2000 QX55|| align=right|15,6|| align=right|2,343|| align=right|0,158|| align=right|5,33|| align=right|3,585||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92672)||2000 QK56|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,041|| align=right|7,11|| align=right|3,604||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92673)||2000 QL56|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,222|| align=right|8,70|| align=right|3,599||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92674)||2000 QO57|| align=right|16,9|| align=right|2,544|| align=right|0,218|| align=right|3,48|| align=right|4,057||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92675)||2000 QF61|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,228|| align=right|2,97|| align=right|3,784||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92676)||2000 QQ61|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,112|| align=right|6,11|| align=right|3,732||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92677)||2000 QW62|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,115|| align=right|7,70|| align=right|3,771||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92678)||2000 QB63|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,077|| align=right|8,02|| align=right|3,715||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92679)||2000 QS63|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,263|| align=right|5,76|| align=right|4,097||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92680)||2000 QG64|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,133|| align=right|7,82|| align=right|3,840||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92681)||2000 QK67|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,101|| align=right|14,83|| align=right|4,378||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92682)||2000 QT67|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,218|| align=right|7,38|| align=right|3,732||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92683)||2000 QZ67|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,129|| align=right|5,27|| align=right|4,011||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92684)||2000 QN69|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,155|| align=right|11,32|| align=right|3,735||MBA||26. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|92685 Cordellorenz||2000 QD71|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|7,04|| align=right|3,590||MBA||31. avgust 2000||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(92686)||2000 QQ73|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,103|| align=right|6,01|| align=right|3,674||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92687)||2000 QD74|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,191|| align=right|1,79|| align=right|3,741||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92688)||2000 QE74|| align=right|13,7|| align=right|2,668|| align=right|0,163|| align=right|12,26|| align=right|4,358||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92689)||2000 QK74|| align=right|16,5|| align=right|2,482|| align=right|0,192|| align=right|1,58|| align=right|3,909||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92690)||2000 QN74|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,182|| align=right|10,44|| align=right|3,903||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92691)||2000 QD75|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,220|| align=right|1,37|| align=right|3,827||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92692)||2000 QJ75|| align=right|16,7|| align=right|2,435|| align=right|0,178|| align=right|1,02|| align=right|3,800||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92693)||2000 QQ75|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,226|| align=right|2,75|| align=right|3,786||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92694)||2000 QO77|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,198|| align=right|1,57|| align=right|3,775||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92695)||2000 QB78|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,130|| align=right|13,16|| align=right|4,158||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92696)||2000 QJ78|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,096|| align=right|7,54|| align=right|3,737||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92697)||2000 QP78|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,213|| align=right|1,66|| align=right|3,819||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92698)||2000 QT78|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,130|| align=right|5,08|| align=right|3,700||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92699)||2000 QD80|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,130|| align=right|6,92|| align=right|3,654||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92700)||2000 QT81|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,117|| align=right|2,78|| align=right|3,674||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92701)||2000 QC82|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,166|| align=right|2,14|| align=right|4,036||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92702)||2000 QT82|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,113|| align=right|14,33|| align=right|4,126||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92703)||2000 QE83|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,175|| align=right|1,97|| align=right|3,674||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92704)||2000 QK83|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,137|| align=right|1,23|| align=right|4,017||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92705)||2000 QY83|| align=right|15,4|| align=right|2,516|| align=right|0,041|| align=right|8,82|| align=right|3,991||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92706)||2000 QL84|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,197|| align=right|11,22|| align=right|4,231||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92707)||2000 QM84|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,197|| align=right|7,26|| align=right|3,546||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92708)||2000 QB85|| align=right|15,3|| align=right|2,513|| align=right|0,057|| align=right|8,36|| align=right|3,982||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92709)||2000 QP86|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,230|| align=right|7,86|| align=right|3,785||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92710)||2000 QL87|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,151|| align=right|3,96|| align=right|3,610||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92711)||2000 QP88|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,106|| align=right|6,17|| align=right|3,719||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92712)||2000 QQ88|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,115|| align=right|14,74|| align=right|4,121||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92713)||2000 QR88|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,094|| align=right|9,74|| align=right|4,179||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92714)||2000 QB89|| align=right|14,4|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|4,02|| align=right|3,482||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92715)||2000 QJ90|| align=right|16,1|| align=right|2,525|| align=right|0,215|| align=right|4,67|| align=right|4,010||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92716)||2000 QP91|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,241|| align=right|4,02|| align=right|4,113||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92717)||2000 QU91|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,131|| align=right|3,34|| align=right|3,707||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92718)||2000 QG92|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,265|| align=right|2,62|| align=right|4,055||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92719)||2000 QX92|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|2,07|| align=right|3,590||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92720)||2000 QH93|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,114|| align=right|29,18|| align=right|4,211||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92721)||2000 QX93|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,071|| align=right|3,34|| align=right|3,600||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92722)||2000 QY94|| align=right|15,6|| align=right|2,530|| align=right|0,022|| align=right|0,27|| align=right|4,023||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92723)||2000 QH96|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,209|| align=right|2,79|| align=right|3,746||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92724)||2000 QZ96|| align=right|14,5|| align=right|2,667|| align=right|0,144|| align=right|12,28|| align=right|4,355||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92725)||2000 QD97|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,196|| align=right|5,27|| align=right|3,842||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92726)||2000 QF97|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,172|| align=right|3,54|| align=right|3,770||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92727)||2000 QV97|| align=right|15,2|| align=right|2,445|| align=right|0,111|| align=right|7,05|| align=right|3,823||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92728)||2000 QX98|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|4,50|| align=right|3,767||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92729)||2000 QX99|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,176|| align=right|4,36|| align=right|3,830||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92730)||2000 QZ99|| align=right|15,8|| align=right|2,577|| align=right|0,211|| align=right|4,74|| align=right|4,137||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92731)||2000 QM100|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,052|| align=right|7,15|| align=right|3,619||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92732)||2000 QP100|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,111|| align=right|5,69|| align=right|3,537||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92733)||2000 QB101|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,152|| align=right|9,23|| align=right|3,859||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92734)||2000 QE101|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,222|| align=right|5,17|| align=right|3,684||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92735)||2000 QJ101|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,146|| align=right|13,86|| align=right|3,864||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92736)||2000 QM102|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|4,36|| align=right|4,175||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92737)||2000 QR102|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,171|| align=right|12,21|| align=right|4,190||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92738)||2000 QN104|| align=right|14,3|| align=right|2,435|| align=right|0,244|| align=right|12,51|| align=right|3,799||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92739)||2000 QZ105|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,043|| align=right|14,17|| align=right|4,021||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92740)||2000 QK106|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,160|| align=right|1,18|| align=right|3,739||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92741)||2000 QN106|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,123|| align=right|0,66|| align=right|3,780||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92742)||2000 QC108|| align=right|16,8|| align=right|2,453|| align=right|0,184|| align=right|3,21|| align=right|3,841||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92743)||2000 QP108|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,091|| align=right|4,93|| align=right|3,796||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92744)||2000 QV108|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,069|| align=right|15,30|| align=right|4,028||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92745)||2000 QW108|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,179|| align=right|3,52|| align=right|3,691||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92746)||2000 QK110|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,097|| align=right|4,95|| align=right|3,545||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92747)||2000 QQ110|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|2,13|| align=right|3,787||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92748)||2000 QS111|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,169|| align=right|2,82|| align=right|3,622||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92749)||2000 QT111|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,092|| align=right|3,12|| align=right|4,034||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92750)||2000 QC112|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,194|| align=right|2,67|| align=right|3,728||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov